Campbelltown City ist der Name folgender Verwaltungsbezirke in Australien:

 Campbelltown City (New South Wales) in der Stadt Sydney
 Campbelltown City (South Australia) in der Stadt Adelaide